Pancrase Hybrid Wrestling — японская спортивная организация, проводящая бои по смешанным единоборствам (т. н. MMA — от ). Была основана в 1993 году двумя японскими рестлерами Масакацу Фунаки и Минору Судзуки. Название Pancrase было образовано от «Панкратион» — единоборства Античных Олимпийских игр.

Организация создавалась для проведения турниров по шут-рестлингу. Это определило правила первых соревнований, которые были близки к правилам реслинга. Например, запрещалось наносить удары в лицо кулаком, а также выполнение болевого приёма останавливалось, если атакуемый дотягивался до канатов. Однако начиная с 1998 года, правила видоизменялись, и в 2000 году стали соответствовать принятым в других организациях MMA.

Pancrase долгое время была исключительно японской организацией, однако сейчас имеются её представительства в США, Канаде, Корее и других странах.

Выдающиеся бойцы

Действующие чемпионы

Известные бойцы 
  Кен Шемрок (первый чемпион в открытом весе)
  Фрэнк Шемрок (временный чемпион в открытом весе)
  Бас Руттен (третий чемпион в открытом весе)
  Юки Кондо (чемпион в открытом, полутяжёлом и среднем весах)
  Сэмми Шилт (девятый чемпион в открытом весе)
  Джош Барнетт (десятый чемпион в открытом весе)

Примечания

Источники

Ссылки 
 

Организации ММА
Спортивные организации Японии